Lövgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lövgöl, Småland, sjö i Västerviks kommun, 
Lövgöl, Östergötland, sjö i Valdemarsviks kommun, 
Lövgölen, sjö i Norrköpings kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn